Weißenberg (Oberlausitz), een stad in de Duitse deelstaat Saksen
Biała Góra (Duits: Weißenberg), een plaats in Polen